Американские куропатки () — род птиц семейства зубчатоклювых, или древесных, куропаток.

Виды

Галерея

Примечания 

Зубчатоклювые куропатки
Птицы Северной Америки